Trnjaci kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Trnjaci (samhälle), Brčko, 
 Trnjaci (ort), Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar